Православный монастырь, посвящённый святым страстотерпцам Борису и Глебу.

 Борисоглебский Аносин монастырь
 Борисоглебский монастырь (Водяное)

См. также 
 Борисоглебский мужской монастырь